Michielon – cognome italiano
 Alberto Michielon – ex hockeista su pista italiano
 Alessandro Michielon – ex hockeista su pista italiano
 Mauro Michielon – politico italiano